«Mēness dejas» — друга компіляція латвійського гурту «Dzeltenie Pastnieki». Випущена 1 грудня 1995 року.

Список композицій

Сторона A 
 «Pastnieks trakais» — 5:52
 «Mēness deja» — 6:20
 «Kāpēc tu mani negribi» — 6:20
 «Rudens pastaiga (Rudens limits)» — 6:07

Сторона B 
 «Svešā malā» (Svētki Rojā mix) — 6:32
 «Mana vasara aiziet (kā vēlējies)» — 6:17
 «Milžu cīņa» — 5:30
 «Jaunais gads» — 4:55

Джерела 
 Uģa Vītiņa* Versijā Dzeltenie Pastnieki ‎– Mēness Dejas 

Альбоми Dzeltenie Pastnieki